Hvarsku nogometnu ligu za sezonu 1998./99. je osvojila "Jelsa", uz sudjelovanje 12 klubova.  
Hvarska liga je predstavljala treći stupanj županijske lige u Splitsko-dalmatinskoj županiji, te ligu šestog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Poveznice 
 Hvarska nogometna liga 
 2. ŽNL Splitsko-dalmatinska 1998./99.

Izvori 
 (www.island-hvar.info/fnl/arhiva/1998-1999.htm), Hvarska nogometna liga 1998./99. preuzeto 22. ožujka 2018. 
 nogomet.com, Hvarska liga 1998./99., ljestvica, wayback arhiva 
 nogomet.com, Hvarska liga 1998./99., rezultatska križaljka, wayback arhiva  
 nogomet.com, Hvarska liga 1998./99., rezultati, wayback arhiva  
 nogomet.com, Hvarska liga 1998./99., vijesti, wayback arhiva 
 

1998-99
splitsko-dalmatinska-3-Hvar